Miejscowości w USA:
 Cedarville – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Modoc
 Cedarville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Cedarville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Cedarville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Pike
 Cedarville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Cedarville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Cedarville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Cedarville (ang. Cedarville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Cedarville (ang. Cedarville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Cedarville (ang. Cedarville Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Greene